Jean Leymarie peut désigner :
 Jean Leymarie, journaliste français de radio ;
 Jean Leymarie (1919-2006), historien d'art français;
 Jean Leymarie (1934-2003), cantalou de Jussac Crandrelles.